Fahrenheit steht für:
 Grad Fahrenheit, eine nach dem gleichnamigen Physiker benannte Temperatureinheit
 (7536) Fahrenheit, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Fahrenheit (Computerspiel), ein Adventurespiel (US-Titel Indigo Prophecy)
 Fahrenheit (Hersheypark), eine Achterbahn im Hersheypark
 Fahrenheit (Mondkrater), im südöstlichen Bereich des Mare Crisium gelegen
 Fahrenheit-Verlag, 2007 gegründet, ab Juni 2008 im Piper Verlag
 Fahrenheit (Parfüm), ein Parfüm von Christian Dior
 ein 1986 veröffentlichtes Musikalbum der US-Rockband Toto

Fahrenheit ist der Familienname von:
 Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736), deutscher Physiker

Siehe auch:

 Fahrenheit 451 (Begriffsklärung)
 Fahrenheit 212, deutsche Heavy-Metal-Band
 Fahrenheit 9/11, Dokumentarfilm von Michael Moore (2004)
 Fahrenheit 11/9, Dokumentarfilm von Michael Moore (2018)
 Fahrenhaidt, deutsche Nature-Pop-Band